Екостежка в Голосіївському парку — прокладена в Голосіївському лісі в центральній частині НПП «Голосіївський» весною 2019 року. 

Екостежка створена зусиллями Національного природного парку «Голосіївський», піар-агенції Gres Todorchuk PR, INTERTOP Ukraine та Мінприроди України.

Відкриття екостежки відбулось 24 травня 2019 року.

Довжина екостежки 2,7 км, прокладено її в центральній частині НПП «Голосіївський». По маршруту розставлені інформаційні інтерактивні стенди та різноманітні підказки, які допомагають відвідувачам пізнавати природу та розуміти лі.

Примітки 

Природа Голосіївського району
Рекреація Києва